Andrew Smith, Andy Smith
 Andrew Smith (1797–1872) – szkocki zoolog
 Andy Smith (1883–1926) – amerykański futbolista
 Andy Smith (1890–1968) – angielski piłkarz
 Andrew Terence Juxon-Smith (1933–1966) – sierraleoński polityk i wojskowy, prezydent
 Andrew Smith (ur. 1952) – brytyjski polityk
 Andrew Smith (ur. 1964) – jamajski lekkoatleta, sprinter
 Andy Smith (ur. 1966) – brytyjski żużlowiec
 Andy Smith (ur. 1968) – szkocki piłkarz
 Andrew Smith (ur. 1970) – brytyjsko-norweski dyrygent, organista i kompozytor
 Andy Smith (ur. 1980) – północnoirlandzki piłkarz
 Andy Smith (ur. 1983) – irlandzki hurler
 Andy Smith (ur. 1984) – angielski rugbysta
 Andrew Smith – kanadyjski polityk